Novigrad je ime več naselij na Hrvaškem:
 Novigrad, Istra, mesto v Istrski županiji
 Novigrad, Dalmacija, mesto in občinsko središče v Zadrski županiji
 Novigrad na Dobri, naselje v Karlovški županiji
 Novigrad Podravski, naselje v Koprivniško-križevski županiji

Glej tudi 
 Novi Grad (razločitev)
 Starigrad (razločitev)
 Stari Grad (razločitev)
 Novo mesto (razločitev)